Pantelleria – comune italiano della Sicilia
Isola di Pantelleria – isola italiana
Pantelleria (vino) – vino prodotto nell'omonima isola